Juan Aberle (1846-1930), chef d'orchestre et compositeur italien ;
 Mathias Aberle (1784-1847), médecin.